Concejo municipal, òrgan que habitualment, al costat de l'alcalde, compon una municipalitat o ajuntament
 Concejo Deliberante, institució pública dels municipis de l'Argentina, posseeix el control del poder legislatiu local
 Concejo (història), assemblea dels veïns de les localitats que participaven en el seu govern en els regnes cristians de l'Alta edat mitjana a la península Ibèrica 
 Concejo de la Mesta, associació gremial de pastors i amos de bestiars que es reunien en junta anualment per tractar dels negocis concernents als seus bestiars o govern econòmic d'ells, la gestió de les vies pecuàries i per distingir i separar les ovelles que s'haguessin barrejat amb les seves
 Demarcacions administratives:
 Concejo (Astúries), municipis a Astúries
 Kontzeju o concejo, pobles que posseeixen certa autonomia dins d'un municipi a Àlaba i Navarra 
 Concejo o merindad, divisió de la província de Burgos que té el seu propi regidor i forma part d'un partit o agrupació de diversos Llocs de la merindad